Mannsberg heißen folgende geographische Objekte:

 Mannsberg (Gemeinde Kappel), Ortschaft und Katastralgemeinde  von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Burg Mannsberg, bei Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

 Mužský, Ortschaft in der Gemeinde Boseň, Středočeský kraj, Tschechien (deutscher Name)

 Mannsberg (Ennstaler Alpen) (1603 m), Vorgipfel der Haller Mauern, Oberösterreich
 Mannsberg (Rhön) (698,7 m), Berg in der Rhön bei Bremen (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen
 Mannsberg (Fränkische Alb) (560,1 m), Berg in der Fränkischen Alb bei Königstein, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Mannsberg (Oberlausitzer Bergland) (464,0 m), Berg im Oberlausitzer Bergland südlich von Steinigtwolmsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Manneberg